Anson peut désigner :

 Un prénom, porté notamment par Anson Dyer, Anson Mount, Anson Williams…
 Un avion : le Avro Anson.
 Anson Cars, constructeur anglais de voitures de course

Patronyme 
 Adrian Constantine Anson (1852-1922), surnommé Cap Anson, joueur américain de baseball.
 George Anson (1697-1762), amiral anglais.
 Son nom a été donné à plusieurs navires de la Royal Navy : 
 George Anson (1769-1849), général et homme politique britannique.
 Jay Anson (1921-1980), écrivain et scénariste américain.
 Patrick Anson (5e comte de Lichfield) (1939-2005), photographe anglais.
 Peter Anson (1889-1975), religieux, historien, dessinateur et peintre britannique

Toponyme

États-Unis 
 Anson, ville dans le Maine ;
 Anson, ville du Texas ;
 Comté d'Anson.

Homonymie de patronyme
Homonymie de localités aux États-Unis